Автошлях М 06 — автомобільний шлях міжнародного значення на території України, Київ — Чоп.
 Автомагістраль М6 або Автомагістраль «Каспій» — головна магістраль, яка зв'язує Москву і Каспійське море.